Az On The Head Of A Pin az Odaát című televíziós sorozat negyedik évadjának tizenhatodik epizódja.

Cselekmény 

Mialatt úton vannak visszafelé Pamela temetéséről, Dean és Sam bűntudatot éreznek, amiért az miattuk halt meg. Betérve motelszobájukba, Castiel és Uriel várják őket, majd miután Cas részvétet nyilvánított, tájékoztatják a fiúkat, a múlt éjjel hét angyalt öltek meg ismeretlenek. Dean ugyan ellenkezik, a fiút egy villanás erejével magával viszi a két angyal, hogy segítsen nekik kivallatni az elfogott Alastairt a történtekről, hiszen mégiscsak ő volt a démon kínzótársa a Pokolban.

Mindhárman egy üres raktárépületbe érkeznek, ahol Alastairt egy ördögcsapdába zárva tartják. Uriel elmegy onnan, majd Dean is távozni akar – utalva arra, hogy brutális dolgok törnének ki belőle -, ám amikor Castiel elárulja neki, hogy felettesei már nem bíznak annyira benne, a fiú betér a démonhoz, majd szentelt vizes injekciókkal, és egyéb rá fájdalmas dologgal kínozni kezdi. Míg a folyamat tart, Alastair feltárja volt „tanítványa” előtt, hogy maga Dean volt az, aki feltörte a legelső pecsétet, méghozzá amikor a Pokolban legelőször vért ontott.

A helyiségen kívül lévő Castiel előtt egy régi ismerős, a korábban ismét angyallá lett Anna jelenik meg korábbi testében, és kéri társát, állítsa le Deant, még mielőtt „elveszítené egyetlen használható fegyverét". Cas nem hallgat Annára, megkéri őt, távozzon, hiszen ő még mindig a Menny ellensége. Sam eközben Ruby-val bátyja holléte után nyomoz, mielőtt azonban rábukkannának a búvóhelyre, a démonlány saját vérével itatja meg a fiút, akinek képessége ezzel új erőre kap.

Alastair ördögcsapdáját a mellette futó vízvezetékből kiszivárgó víz elmossa, így a démon visszanyeri erejét, és rátámad Deanre, majd a néhány pillanattal később betérő Castielen is felülkerekedik. A démon vérontását végül a betoppanó Sam akadályozza meg; képességével megöli Alastairt, az azonban még előtte elárulja, nem démonok állnak az angyalgyilkosságok mögött.

A történtek után Castiel elárulja Urielnek, úgy gondolja, hogy a dolgokat valójában már nem is Isten irányítja, később pedig sikertelenül, ám megpróbálja rávenni Annát, álljon vissza az angyalok légióiba. Mikor az angyallány távozik, Cas észreveszi, hogy a raktárhelyiségben futó vízvezeték szelepét valaki szándékosan nyitotta fel, így ismét beszél Uriellel, aki ezúttal meglepő dolgokat fed fel előtte: ő ölte meg a hét angyalt, amiért azok nem voltak hajlandók vele együtt átállni a Pokol oldalára, és ő nyitotta fel a csapot is, hogy Dean meghaljon. A renegát angyal ezután felajánlja Castielnek is az átállást, ám az határozottan visszautasítja, majd egymásnak esnek. Végül a semmiből Anna bukkan fel, és egy tőrrel átdöfi Uriel nyakát, aki néhány pillanattal később meghal.

Castiel meglátogatja a kórházban fekvő Deant, és megerősíti az állítást, miszerint a pecséttörést valóban ő kezdte el, ám a tény az, hogy a pecséttörést csak az állíthatja meg, aki elkezdte. Az angyal szerint a világ sorsa ezúttal Dean kezében van...

Természetfeletti lények

Ruby

Castiel

Uriel

Alastair

Anna Milton

Démon 

A démonokat a folklórban, mitológiában és a vallásban egyaránt olyan természetfeletti lényként, gonosz szellemként írják le, melyeket meg lehet idézni, és irányítani is lehet. Közeledtüket általában elektromos zavarok jelzik, maguk mögött pedig ként hagynak.

Angyalok 

Az angyalok Isten katonái, aki időtlen idők óta védelmezik az emberiséget. Eme teremtményeknek hatalmas szárnyaik vannak, emberekkel azonban csak emberi testen keresztül képesek kapcsolatba lépni, ugyanis puszta látványuk nemcsak az emberek, de még a természetfeletti lények szemét is kiégetik, hangjuk pedig fülsiketítő. Isteni képességük folytán halhatatlanok.

Időpontok és helyszínek 

 2009. márciusa – Cheyenne, Wyoming

Külső hivatkozások 

 

Odaát